Strahlungsmessgerät (kurz Strahlungsmesser) steht für:

 Feldstärkemessgerät zum Nachweis elektromagnetischer (nichtionisierender) Strahlung
 Zählrohr zum Nachweis ionisierender Strahlung